Newbury Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newbury Township (Indiana)
 Newbury Township (Kansas)
 Newbury Township (North Dakota)
 Newbury Township (Ohio)

Siehe auch:
 Newberry Township